Montenoy steht für:

 Montenoy, eine französische Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Saint-Aubin-Montenoy, eine französische Gemeinde im Département Somme 
 Charles Palissot de Montenoy (1730–1814), französischer Dramatiker